УБЛ:

 Украинская баскетбольная лига — организация, объединяющая 22 профессиональных баскетбольных клуба дивизиона «А» и «Б» из 16 городов Украины.
 Уровень боковых лепестков антенны — уровень бокового излучения антенны